Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1958.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse 
In der Vorrunde gewann der Ungar Ferenc Zentai gegen Volkmar Pietzsch mit 6:3, 6:3, 6:3 und Manfred Wormuth gegen den Bulgaren Stefan Zwetkow mit 6:2, 6:4, 3:6, 6:1.

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes im DTSB, Heft 8, August 1958

Anmerkungen 

1958
Tennisturnier 1958